Earl Harry Clark detto Dutch (1906-1978), giocatore di football americano statunitense
 Earl Rashad Clark (n. 1988), cestista statunitense